Игорь Григорьевич Пехович  (7 июля 1958, Горловка, Донецкой обл, УССР, СССР) — актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог.

Биография 
Закончил Горловский автодорожный институт(1980), Щукинское театральное училище,режиссерский и актерский факультеты (мастерская Ю. П. Любимова и А.М.Вилькина,1995 ), Московскую академию канторского искусства(2001). С 1993 г. работает в Театре на Таганке. Почетный деятель искусств г. Москвы, лауреат международных театральных фестивалей.
В 2001—2010 гг. — режиссёр-педагог театра-студии н.а. России В.Золотухина при  Московском гуманитарном университете, где поставил спектакли по пьесам У. Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет»; А. Вампилова «Прощание в июне», «20 минут с ангелом»; рассказам Тэффи, авторский мюзикл «Золотой ключ».
Педагог актерского мастерства и режиссуры в Московском Государственном институте культуры,доцент (2010-2016).
В 2012 г. в рамках Творческой мастерской при театре на Таганке создал Лабораторию «Система Грановского». В 2016г. Лаборатория преобразована в Московский театр Грановского. Сайт - 
http://xn--80aagcch3bwjcbpbsfc.xn--p1ai/ 
Участник театральных проектов Международной Чеховской лаборатории («Вишневый сад»-Фирс, «Три сестры"-Чебутыкин, "Дядя Ваня"-Серебряков, реж. В.Гульченко, "Иванов"-Шабельский, реж.С.Терещук).
Участник мюзикла «Остров сокровищ» компании «Триумф» (Сквайр Трэлони). Лауреат международных театральных и музыкальных фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Челябинске, Риге, Франкфурте-на-Майне,Киле,Екатеринбурге, Тбилиси и других.

Творчество

Роли в театре на Таганке 
"Кориолан"Шекспира (реж  А. Потапова) - трибун Сициний."Басня"(по мотивам басен И.А.Крылова, реж. А  Кайдановский) - Старый Лев.
 "Вий" (Н.Гоголь,Веня Д'ркин, реж.А.Баркар) - Явтух.
 "Замок"( по роману Ф. Кафки, композиция и постановка Ю.Любимова) -Учитель
 "Хроники" по У. Шекспиру ( режиссёр Ю. Любимов) - Епископ, Омерль,Бекингем,Норфолк
 "Борис Годунов" А. Пушкина - Поэт; Вишневецкий
 "Павшие и живые"( постановка Ю.Любимова, реж.Пётр Фоменко,2я редакция) - Бурштейн; критик
 " Живаго( доктор)"- Михаил Гордон
 "Горе от ума — Горе уму — Горе ума" (по пьесе А. С. Грибоедова«Горе от ума», реж. Ю.П.Любимов) - Господин D.
 "Гроза двенадцатого года."(реж.Сергей Глущенко) - Гёте, Талейран
 "Добрый человек из Сезуана"( по пьесе Б. Брехта) - Цирюльник Шу Фу
 "Жизнь есть товар на вынос".Иосиф Бродский. Моноспектакль-джаз (реж.И. Пехович).
 "Мастер и Маргарита"( по роману М. Булгакова, реж. Ю.П. Любимов)- Мастер,Каифа,Никанор Босой, Левий Матвей, Афраний, Рюхин, Бенгальский, Соков, Варенуха, Иуда.
 "Медея"( по трагедии Еврипида, реж. Ю.П. Любимов) - Креонт, царь Коринфа
 "Моцарт и Сальери",2я версия( реж. И. Пехович)- Моцарт
 "На все времена"(Мисима, Брэдбери, Бродский, реж.Э.Гааз) - Поэт, Бродский).
 "ТАГАНСКИЙ ФРОНТ" (автор и постановщик Влад Маленко)- за Боровского,за Бродского. 

 Режиссёрские работы 
 1993. «…но лучше мне говорить» («Голос»). Московский театр на Таганке. 2 премии 1-го Московского фестиваля «Памяти  Высоцкого» (1994). Лауреат Международного фестиваля «Блуждающие звезды»(Киев, 2004). (роль Героя.)
 1996. «Великий Утешитель».(По пьесе абсурдиста Михаила Волохова) . Независимый проект.4 премии 3-го Московского фестиваля «Памяти Высоцкого»,Москва.
 1996. «Жизнь есть товар на вынос». (Моноспектакль-джаз по поэзии И. Бродского). 
Лауреат Международных фестивалей: Монодрамы,Москва(1996,2017); «Відлуння»,Киев (2002); «Тhespis»,Киль,Германия (2004).Участник Межд. фестивалей: «Монокль»(СПб, 1997),«Отражения»(Рига,2003), Коноша(2015).
 1998. Организатор и участник театрального форума «Дни памяти Соломона Михоэлса» в Московском театре «Вернисаж».
 1998. «Моцарт и Сальери»,1я версия( А. Пушкин). Московский театр «Вернисаж». Гран-при Московского Международного Пушкинского фестиваля «Славянский венец» (1999). Исп. роли Моцарта.
 1999. «Пир во время чумы»,1я версия (А. Пушкин). Московский театр «Вернисаж». Исп. роли Молодого человека.
 1999. «Чума».( Триптих по произв. А. Пушкина,Л. Перуца , Д. Вильсона). Рос. фонд культуры. Исп. ролей: короля Рудольфа II, Мародера, Молодого человека.
 1999. «Лики Экклезиаста» (А. Ковельман). Муз.-драм. спектакль с участием Московского хора «Хасидская капелла». Исп. роли Ученика.
 2003. «Ромео и Джульетта»(В. Шекспир ). Театр-студия В.Золотухина Исп. роли Капулетти.
 2004. «Золотой ключ»(И. Пехович). Мюзикл. Театр-студия В.Золотухина Исп. роли Карло.
 2005. «Гамлет»( В. Шекспира). Совм. с Анс. старинной музыки К. Пополовой. Театр-студия ZERO. «Золотой диплом» Межд. фестиваля “UniFest”, Челябинск, 2006. Исп. роли Полония.
 2005. «Пуримшпиль» — в рамках международного фестиваля «Клезфест» (Киев,2005). Исполнитель ролей Мордехая и Канцлера.
 2006. «Моцарт и Сальери»( А. Пушкин). Моноспектакль. Независимый проект.
 2006. «Эмма, или Хорошее отношение к лошадям». Театр-студия В.Золотухина.
 2007. «Прощание в июне»(А. Вампилов). Театр-студия В.Золотухина.
 2008. «20 минут с ангелом»(А. Вампилов). Театр-студия В.Золотухина.
 2009. «Меж двух стульев»( Е. Клюева). Театр-студия В.Золотухина.
 2010. «Тэффи», «Мюзикл!!!» Театр-студия В.Золотухина.
 2010. « Этот странный мир театра» (Марсель Митуа). Независимый проект.
 2012. «Моцарт и Сальери»,2я версия( А.С. Пушкин).  Московский Театр на Таганке . Лауреат Международного Пушкинского фестиваля (Псков,2014), Международного фестиваля"Москва-город мира"(2019).Исп. роли Моцарта.
 2013. «В наш век слепцам безумцы вожаки» (По мотивам пьес В. То Шекспира «Король Лир», «Гамлет»). Совместный проект театра на Таганке и Лаборатория Грановского. Исп. роли Лира. Дипломант Московского  Международного фестиваля "Только Шекспир"(2014).  
 2013.«Век скоро кончится».( Моноспектакль по поэзии И. Бродского.) Театр Грановского. Лауреат и дипломант международных фестивалей - Москва, Тбилиси,Екатеринбург,Лобня.
 2016."Остановиться, оглянуться..."по В.Шукшину.Театр Грановского.  Дипломант фестиваля "Шукшинские дни"(2017).Лауреат Межд.фестиваля "Русская классика"(Лобня,2021). 
 2017."Пир во время чумы" А. Пушкина,2я версия. Театр Грановского. Лауреат Международного фестиваля"Русская классика"(2022)
 2018."Недотепы"(по мотивам "Вишнёвого сада" А.Чехова). Театр Грановского. Дипломант Международного фестиваля "Русская классика". 
 2019."Строитель"С.Михоэлса.   (К 100-летию Государственного Еврейского Театра). Театр Грановского.

 Роли в кино 
 2004.«Московская сага»(реж. Дм. Барщевский) — кремлёвский врач.
 2005.«Казус Кукоцкого» (реж.Ю. Грымов ) — священник отец Владимир.
 2010 «Пересадка» (Германия-Россия, реж. М. Учителев) — Пауль.
 2008.«Тяжелый песок»(реж. А. Барщевский) — Гершл-трус.
 2012.«Цвет черемухи»(реж. А. Лобанова) — Волдек.'

 Роли в телесериалах 
 1996.«Клубничка»- экспедитор Эдик.
 2005. «Кулагин и партнеры»- режиссёр частного театра Мальков.
 2007. «Закон и порядок»- наркоделец Туманишвили.
 2010."Всегда говори «всегда»- инвестор Илья Самойлович.
 2015. «Особый случай». «Цветочница» — певец Альберт''
 2017. "Последний мент". Богослов Сомов.

 Радио 
1996-98. «…не только Бродский»'''.( Московская радиостанция «Ракурс»,ведущий авторской программы).

Награды 
 1994. 2 премии на 1м Московском фестивале «Памяти Высоцкого» за спектакль «…но лучше мне говорить» («Голос»).
 1996. 4 премии на 3м Московском фестивале «Памяти Высоцкого», Москва за спектакль " Великий Утешитель".
 1996.Лауреат Московского международного фестиваля монодрамы — за удачную композицию, режиссуру и исполнение (моноспектакль «Жизнь есть товар на вынос»).
 1999."Гран-при" Московского Международного Пушкинского фестиваля «Славянский венец» за спектакль "Моцарт и Сальери"(исп.роли Моцарта).
 2002.Лауреат Международного фестиваля «Відлуння»(Киев) за спектакль «Жизнь есть товар на вынос»).
 2004.Лауреат Международного фестиваля «Теспис»(Киль, Германия)за спектакль «Жизнь есть товар на вынос».
 2004.Лауреат Международного фестиваля «Блуждающие звезды»(Киев) за спектакль   «Голос".
 2006.«Золотой диплом» Международного фестиваля “UniFest” (Челябинск) за спектакль "Гамлет".
 2014.Лауреат международного Пушкинского фестиваля(Псков)за спектакль "Моцарт и Сальери".
2017 - почетный деятель искусств г.Москвы.
2018-2022гг. - лауреат международного фестиваля "Русская классика".

Ссылки 
 Литературная газета.Сцена, открытая искусству 
 Актёр Игорь Пехович: «Я бы включил в школьную программу любовную лирику Бродского» http://www.zelenograd.ru/news/10015/ 
 Телеканал "Культура":Стихи Бродского звучали в Центральном Доме Актёра 
 Телекомпания" Телеком": "Моцарт и Сальери" на сцене Псковского областного театра кукол
 ГТРК "Псков":Актёры Московского театра «На Таганке» показали Псковскому зрителю «Моцарта и Сальери» 
Игроки телепередачи «Своя игра»
Телеканал Культура о спектакле "Строитель" Соломона Михоэлса 21.02.2022 https://smotrim.ru/article/2681367